Jméno Vojkovice nese více obcí:
 Vojkovice (okres Brno-venkov), též Vojkovice u Židlochovic – obec v okrese Brno-venkov
 Vojkovice (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Vojkovice (okres Karlovy Vary), též Vojkovice nad Ohří – obec v okrese Karlovy Vary
 Vojkovice (okres Mělník), též Vojkovice u Kralup nad Vltavou – obec v okrese Mělník

Podobné názvy 
 Vojkovce
 Vojkov